L'église Saint-Fiodor-Stratilate (en ) est une église paroissiale de Moscou. De style classique, elle fut « érigée en 1806 à la demande du directeur des services de la Poste, FP Klioutcharév, pour servir « d'église chauffée » auprès de la tour Ménchikov. »

Références

Bibliographie 
 .

Liens externes 

Église à Moscou